Viamonte bezeichnet:
 Viamonte (Córdoba), Ort in Argentinien
 Partido General Viamonte, Verwaltungseinheit in der argentinischen Provinz Buenos Aires
 Los Toldos (Buenos Aires), Stadt in Argentinien, auch General Viamonte genannt

Viamonte ist der Name folgender Personen
 Carlos Sánchez Viamonte (1892–1972), argentinischer Jurist und Politiker
 Juan José Viamonte (1774–1843), argentinischer Militär und Politiker